Hamidiye, Hamidija, Hamidiyah, etc., sont des transcriptions différentes d'un nom dérivé du prénom musulman , forme brève pour , porté par plusieurs localités et institutions dont certaines sont en rapport avec le sultan ottoman Abdülhamid II (1876-1909) :

Toponymes 
 Hamidija au Kosovo
 Hamidiye, ancien nom de Mesudiye (Ordu) en Turquie
 , village de Turquie 
 Al-Hamidiyah (Alep) en Syrie
 Al-Hamidiyah (Tartous) en Syrie
 , ancien village de Palestine auquel a succédé Hamadia (kibboutz), village israélien 
  en Iran

Monuments 
 Mosquée Yıldız Hamidiye à Istanbul, construite en 1886
 Mosquée Hamidija en Bosnie-Herzégovine, construite en 1908

Institutions 
 Hamidiye (cavalerie), corps de cavalerie ottomane, créé en 1891